Bousse (Moselle), een gemeente in het Franse departement Moselle
 Bousse (Sarthe), een gemeente in het Franse departement Sarthe
 Boussé, een stad in Burkina Faso
 Boussée, een heuvel nabij Œudeghien in de Belgische provincie Henegouwen